

Aziende 
 Antofagasta – multinazionale anglo-cilena che si occupa di ricerca, estrazione e lavorazione di risorse minerarie

Geografia 
 Argentina
 Antofagasta de la Sierra – città della provincia di Catamarca
 Dipartimento di Antofagasta de la Sierra – dipartimento della provincia di Catamarca
 Cile
 Antofagasta – città della provincia di Antofagasta 
 Provincia di Antofagasta – provincia della regione di Antofagasta
 Regione di Antofagasta